Константин Иванович Кессель (1843, Ярославская губерния, Российская империя — сентябрь 1918 г., Петроград, РСФСР) — русский юрист, прокурор, судебный деятель, действительный статский советник (1 января 1902)

Биография 
Родился в семье дворян Ярославской губернии. Выпускник Костромской гимназии.

В 1863 году окончил Ярославский Демидовский лицей с отличием, присвоением золотой медали, и получением чина XII класса.

С 1864 года работал судебным следователем, затем товарищем прокурора Санкт-Петербургского окружного суда.

В 1860—1870 гг. сотрудничал с газетой «Судебный вестник».

В 1876 году командирован в Одесскую губернию для расследования причин, приведших к Тилигульской железнодорожной катастрофе.

В апреле 1878 года выступил государственным обвинителем по делу В. И. Засулич.

Затем переведён товарищем прокурора Московского окружного суда, 

С 1879 до 1892 года — прокурор Курского окружного суда,

С 1892 до 1906 года— товарищ прокурора Варшавской судебной палаты.

В 1902 году присвоен чин действительного статского советника.

С 1906 по 1917 год — член Петербургской (Петроградской) судебной палаты.

Награды 
 орден Св. Станислава 2-й степени;
 орден Св. Анны 2-й степени — 1885;
 орден Св. Владимира 4-й степени;
 орден Св. Владимира 3-й степени −1896;
 орден Св. Станислава 1-й степени — 1906;
 Тёмно-бронзовая медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878»;
 Медаль «В память царствования императора Александра III»
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»
 Знак Красного Креста.

Семья 
Жена — Ольга Николаевна (урождённая Гладкова;1870, Курск — после 1935, СССР). Оставшись вдовой, повторно замуж не вышла. С 1931 г. проживала в Ленинграде с сыном Сергеем, занималась домашним хозяйством. В марте 1935 г. была выслана с сыном Сергеем в Оренбург на 5 лет; в сентябре 1935 г. после перевода сына выехала с ним в Пермскую область.

Сыновья:
 Николай (1891, Курск — после 1967) — выпускник училища правоведения (1912), служил секретарём 2-го политического отдела Министерства иностранных дел. В годы Гражданской войны — вице-директор дипломатической канцелярии белогвардейских Вооружённых Сил Юга России.
 Сергей (1893, Варшава — после 1939, СССР) — выпускник училища правоведения (1914), служил в Петрограде в чине титулярного советника. После революции — старший инспектор-инструктор в бухгалтерии института «Гидростройпроект» (Ленинград). В марте 1935 г. выслан с матерью в Оренбург, в сентябре по ходатайству Наркомтяжпрома место ссылки заменено на Пермь, проживал в посёлке Балмошный Пермского области. 4 апреля 1938 г. арестован, 9 июля 1939 г. дело прекращено за недостаточностью улик, 11 июля освобождён.
 Владимир (1896, Варшава — 1931, Ленинград) — выпускник училища правоведения (1916); с 1914 г. — на фронте корнетом 20-го Финляндского драгунского полка, затем поручиком; награждён Георгиевским оружием. В 1917 г. служил делопроизводителем в чине титулярного советника в канцелярии Совета министров. С 1918 г. — делопроизводитель в отделе ВСНХ по Северной области. 17 июня 1919 арестован в Петрограде, 24 июля переведён в Бутырскую тюрьму (Москва). Осенью 1919 — приговорен к 2 годам концлагеря и в августе отправлен в Покровский лагерь. Летом 1921 — освобожден из лагеря, вернулся в Петроград, работал на заводе «Проводник». В 1931 — арестован, приговорён к высшей мере наказания и расстрелян.

Отзывы современников 
Я знал Кесселя давно. Застав его в 1871 году чрезвычайно строптивым, исполняющим должность следователя и предупреждённый Паленом ещё в Казани, что при первой моей жалобе Кессель будет причислен к министерству юстиции, я защищал его против нареканий прокуратуры и при первой возможности взял прямо в городские товарищи прокурора на высший оклад, поручал ему большие обвинения, поощрял его литературные работы в «Судебном вестнике» и, уйдя из прокуратуры, рекомендовал его для командировки с особыми правами на место Тилигульской железнодорожной катастрофы; избавляя его от столкновений с Фуксом, устроил ему занятия при Гарткевиче по собиранию материалов для будущего уголовного уложения. По странной аберрации чувства я питал совершенно незаслуженную симпатию к этому угрюмому человеку. Мне думалось, что за его болезненным самолюбием скрываются добрые нравственные качества и чувство собственного достоинства.

Примечания 

Выпускники 1-й Костромской гимназии
Выпускники Демидовского лицея
Действительные статские советники
Прокуроры Российской империи